Iulius Festus ist der Name folgender Personen:

* Iulius Festus (Militärtribun), römischer Offizier und Ritter, Militärtribun 178
 Iulius Festus (Tribus Palatina), römischer Offizier und Ritter 
 Iulius Festus (Senator), römischer Senator, 3. oder 4. Jahrhundert
 Iulius Festus Hymetius, römischer Beamter, Stadtpräfekt 362
 Tiberius Iulius Festus, römischer Statthalter von Moesia inferior, 3. Jahrhundert